Bonny peut correspondre à différents lieux ou patronymes.

Lieux
 Bonny, une ville du Nigéria, qui a donné son nom à l'Île de Bonny dans le Golfe de Bonny,
 Bonny Island près de Port Harcourt,
 Bonny-sur-Loire, village français,
 Bonny-River–Second Falls, au Canada,
 Bonnyville à Alberta, au Canada.

Patronyme
Bonny Adolphe, artiste peintre,
Bonny B., musicien cambodgien,
Bonny Bon, actrice porno hongroise,
Anne Bonny, femme pirate anglaise, 
Jan Bonny, réalisateur allemand,
Johan Bonny, évêque catholique belge,
Jean-Pierre Bonny, personnalité politique suisse,
Pierre Bonny, policier devenu l'adjoint d'Henri Lafont à la tête de la Gestapo française de la rue Lauriston,
Yvette Bonny, médecin et professeurs québécoise.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme